Lemmensmolen (Booischot), een verdwenen windmolen in Booischot
 Lemmensmolen (Kinrooi), een windmolen in Kinrooi